Folgende Liste der Länder nach Exporten sortiert Länder nach dem Wert aller exportierten Waren und Dienstleistungen innerhalb eines Jahres. Als Exporte bezeichnet man die Summe aller in einer Volkswirtschaft produzierten Güter, die anderen Volkswirtschaften zur Verfügung gestellt werden. Dazu zählen sowohl Waren als auch Dienstleistungen. Im ersten Teil sind Länder nach ihren Exporten von sowohl Waren als auch Dienstleistungen sortiert, im zweiten Teil sind die ersten 50 Länder nach reinem Warenexport aufgelistet.

Liste der Länder nach Exporten von Waren und Dienstleistungen 
Länder nach Exporten von Waren und Dienstleistungen. Quelle ist die Weltbank.

Keine Information zu Nordkorea und Papua-Neuguinea

Top 50 Länder nach Warenexport 
Die 50 Länder mit den höchsten Exporten von Waren. Quelle ist die Weltbank.

Siehe auch 
 Liste der Länder nach Handelspartner
 Welthandel/Tabellen und Grafiken
 Liste der Länder nach Importen
 Liste der Länder nach Leistungsbilanz
 Liste der Länder nach Außenhandelsquote
 Liste der Länder nach Importzoll

Einzelnachweise 

Liste (Wirtschaft)
Liste (Staaten)
Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung
Volkswirtschaftliche Kennzahl